Marianówek ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Marianówek (Dzierżoniów), Wohnplatz in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Marianówek (Jeżów), Wohnplatz in der Woiwodschaft Lodz
 Marianówek, deutsch Marienhof, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Wszemierzyce